Hilflos bezeichnet:

 das Gefühl der Hilflosigkeit
 Tatort: Hilflos, die 754. Episode der Krimireihe Tatort

Siehe auch